Parachutes est le premier album du groupe anglais Coldplay sorti le  au Royaume-Uni et en  en France ;
 Parachutes est le nom d'un groupe de musique originaire d'Islande